Ерко — річка Корсики (Франція).
 Ерко — сценічне псевдо Северина Палидовича — українського співака із США.